Савосин — фамилия; имеет женскую форму Савосина.
 Савосин, Вячеслав Иванович (1938—2014) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации.
 Савосин, Олег Иванович (1927—2008) — самодеятельный характерный артист советского кинематографа, педагог, актёр, ветеран российских каскадёров, один из основателей Ассоциации каскадёров.

Савосина 
 Савосина, Анастасия Сергеевна (род. 1983) — российская актриса театра и кино.